Ohře of Eger (Elbe), een zijrivier van de Elbe in de Tsjechische Republiek.
Ohre (rivier), een zijrivier van de Elbe in Duitsland.